Tiruvallur (district), een district in de Indiase staat Tamil Nadu
Tiruvallur (stad), een stad in de Indiase staat Tamil Nadu